Владимир Гордон:
 Гордон, Владимир Михайлович (1871—1926) — юрист, учёный в области права, академик Всеукраинской академии наук (ВУАН).
 Гордон, Владимир Осипович (1892—1971) — советский учёный-математик, геометр, профессор.